Клас Флеминг:
 Флеминг, Клас Ларссон (1592—1644) — шведский адмирал.
 Флеминг, Клас Эрикссон (1535—1597) — военный и государственный деятель Швеции, сын Эрика Флеминга.
 Флеминг, Клас (1592—1644) — шведский адмирал, губернатор Стокгольма.
 Флеминг, Клас (1649—1685) — губернатор Эребру в 1680—1681 годах. HMS Clas Fleming, шведский корабль.